Le porte-filière est un porte-outil destiné à l'utilisation des filières afin de réaliser un filetage extérieur, comme pour les filets d'une vis. Le porte-filière est composé de deux manches montés à 180° sur une partie centrale de forme circulaire creuse, destinée à recevoir la filière. Sur la partie centrale trois vis servent à l'ajustement et au serrage de la filière dans le porte-filière.

Voir aussi 
Tourne-à-gauche

Usinage
Outil